Roger Federer vann turneringen efter att ha besegrat rivalen Andy Roddick i fem set.

Rafael Nadal var regerande mästare men deltog inte p.g.a. en skada.

Seedning

Lottning

Finaler

Sektion 3
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången
| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=63
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Kendrick
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=77
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5= 
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= R Ghedin
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= E Gulbis
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= T Dent
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=66
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=77
| RD1-score05-5=4
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= D Gimeno-Traver
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=78
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=63
| RD1-score06-5=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= B Dabul
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= V Troicki
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-seed09=19
| RD1-team09= S Wawrinka
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= E Schwank
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Andújar
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-score11-4=2
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Sektion 4

Undre halvan

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Källor

Wimbledonmästerskapen 2009